

Personen
Hans van der Noordaa (1961), Nederlands bankier en verzekeraar
Jan van der Noordaa (1934-2015), Nederlands viroloog en hoogleraar
Louis van der Noordaa (1894–1945), Nederlands beeldhouwer en illustrator